Geografia:
 Mitchellville (Arkansas), localitat estatunidenca a l'estat d'Arkansas
 Mitchellville (Iowa), localitat estatunidenca a l'estat d'Iowa
 Mitchellville (Maryland), localitat estatunidenca a l'estat de Maryland
 Mitchellville (Tennessee), localitat estatunidenca a l'estat de Tennessee